Ferrisia är ett släkte av insekter. Ferrisia ingår i familjen ullsköldlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ullsköldlöss
Ferrisia